Списки космічних запусків
Космонавтика 1999